Iguaçu () nebo též Igauzú () může znamenat:
 Iguaçu (řeka) — řeka v Brazílii a Argentině
 Iguaçu (vodopády) — vodopády na stejnojmenné řece

Související články 
 Parque Nacional Iguazú — národní park v Argentině okolo vodopádů
 Parque Nacional do Iguaçu — národní park v Brazílii okolo vodopádů